Лас Габријелас има више значења:

 Лас Габријелас, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Габријелас (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику